Tit Quinti Capitolí Barbat, cònsol sis vegades entre el  i  i germà de Cincinnat.
 Tit Quinti Capitolí Barbat, cònsol el  i fill de l'anterior.
 Tit Quinti Capitolí Barbat, tribú consular el , i fill de l'anterior, si no és que són la mateixa persona.